

Cinema 
Haggard: The Movie –  film del 2003 diretto da Bam Margera

Musica 
Haggard – gruppo symphonic metal tedesco

Persone 
Chris Haggard (1971) – ex tennista sudafricano
Henry Rider Haggard (1856-1925) – scrittore e funzionario britannico
Merle Haggard (1937-2016) – cantante statunitense
Piers Haggard (1939) – regista inglese
Ted Haggard (1956) – pastore e predicatore protestante statunitense, fondatore della New Life Church
William Haggard (1907-1993) – autore inglese di spy thriller